Deighton (Hambleton) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Deighton – miejscowość w Kirklees, w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Deighton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)